Рикка́рдо — итальянский вариант имени Ричард. Также может выступать в качестве фамилии:

 Риккардо, Даниэль (род. 1989) — австралийский автогонщик, чемпион Британской Формулы-3 2009-го года.

См. также